Percy Arthur Stanley Todd, kanadski general, * 1898, † 20. junij 1996.

Glej tudi 

 seznam kanadskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Kanadski generali
Veterani druge svetovne vojne
Veterani prve svetovne vojne
Poveljniki reda britanskega imperija
Nosilci Distinguished Service Order